YU poate fi:
 Iugoslavia, fost cod ISO 3166-1 al acestei țări

Yu poate fi:
 Yu, râu în China
 Yu sau Yū, prenume japonez
 Yu, nume de familie chinezesc
 Yu cel Mare, suveran legendar chinez

yu poate fi:
 .yu, fost domeniu de internet de nivel superior, pentru Iugoslavia și din 2003 pentru Serbia și Muntenegru
 yu, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (ゆ în hiragana sau ユ în katakana)
 yu, literă în alfabetul chirilic (Ю sau ю)

Legături externe 
 
  „YU” la acronymfinder.com